Apaloderma – rodzaj ptaka z rodziny trogonów (Trogoniformes).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce Subsaharyjskiej.

Morfologia 
Długość ciała 28–32 cm; masa ciała 51–95 g.

Systematyka

Etymologia 
 Apaloderma (Hapaloderma, Apoladerma):  hapalos „delikatny”; δερμα derma, δερματος dermatos „skóra”.
 Heterotrogon: gr. ἑτερος heteros „inny”; rodzaj Trogon  (trogon). Gatunek typowy: Apaloderma vittatum .
 Paratrogon: gr. παρα para „blisko”; rodzaj Trogon  (trogon). Gatunek typowy: †Trogon gallicus .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Apaloderma narina  – afrotrogon zielony
 Apaloderma aequatoriale  – afrotrogon żółtolicy
 Apaloderma vittatum  – afrotrogon prążkowany

Uwagi

Przypisy 

Trogony